Dompo steht für:
Dompo (Volk), ein Volk in Ghana
Dompo (Sprache), eine Sprache des Volks Dompo in Ghana